Osoby o nazwisku Starowicz:
 Łukasz Starowicz (ur. 1976) – snowboardzista.
 Maciej Starowicz – absolwent.
 Marta Starowicz (ur. 1960) – koszykarka.
 Zbigniew Lew-Starowicz (ur. 1943) – lekarz.